APZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Zapala (Argentina)
 apz – codice ISO 639-3 della lingua safeyoka